Luftgrenzwert steht für:
 Grenzen der Luft-Schadstoffe im Umweltschutz, siehe  Emissionsgrenzwert
 Grenzen der Schadstoffe im Arbeitsschutz, siehe Arbeitsplatzgrenzwert